Коатепек () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это название можно перевести двояко: гора со змеями, либо гора с петляющими, змеящимися проходами.

 Коатепек — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Коатепек (Пуэбла) — населённый пункт и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Коатепек — муниципалитет в штате Веракрус;
 Коатепек (Веракрус) — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Коатепек-Аринас — муниципалитет в штате Мехико;
 Коатепек-Аринас — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.